Europamästerskapet i landhockey för herrar 2003 var den nionde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Barcelona, Katalonien i Spanien och vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.
Todor66.com. Arkiverad 5 december 2017.

2003
2003 i Spanien
Sportåret 2003
Landhockey i Spanien
Internationella sportevenemang i Spanien
Sportevenemang i Barcelona
Katalonien under 2000-talet (decennium)